Marvila (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Marvila (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém